Giarre ima više značenja:
 Giarre, Catania
 Giarre, Verona